Peyzieux-sur-Saône é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Peyzieux-sur-Saône apresentava uma população de 349 habitantes, distribuídos por 126 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain